Дюжарде́н () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Ендрю Дюжарден (1986) — канадський хокеїст.
 Жан Дюжарден (1972) — французький комік, актор, сценарист та режисер.
 Фелікс Дюжарден (1801—1860) — французький біолог.
 Шарлотт Дюжарден (1985) — британська вершниця, олімпійська чемпіонка.

Французькі прізвища